Fifth Dimension – płyta grupy muzycznej The Byrds z gatunku rocka psychodelicznego wydana w roku 1966.

Lista utworów

Twórcy 
 Jim McGuinn – gitara 12-strunowa i wokale
 David Crosby – gitara rytmiczna i wokale
 Chris Hillman – gitara basowa i wokale
 Michael Clarke – perkusja

Albumy muzyczne wydane w roku 1966
Albumy The Byrds